Buicești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Buicești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Buicești (Olt), Dorf im Kreis Olt